Enrique de Aragón puede referirse a:
 Enrique de Aragón o de Villena (1384-1434), señor de Iniesta, maestre de la Orden de Calatrava, llamado el Nigromante y el Astrólogo, hijo de Pedro de Aragón, II marqués de Villena;
 Enrique de Aragón o de Trastámara (1400-1445), infante de Aragón, duque de Alburquerque y de Villena y maestre de la Orden de Santiago, hijo del rey Fernando I de Aragón;
 Enrique de Aragón y Pimentel (1445-1522), conde de Ampurias y I duque de Segorbe, llamado el Infante Fortuna, hijo del anterior;
 Enrique de Aragón Folc de Cardona y Córdoba (1588-1640), V duque de Segorbe y VI de Cardona, conde de Ampurias, etc., tataranieto del anterior.

Además, el nombre de Enrique Aragón puede referirse a:
 Enrique O. Aragón, médico mexicano;
 Luis Enrique Aragón Farkas, músico mexicano.